Hippokratész görög orvos, a kószi orvosi iskola vezetője
 Athéni Hippokratész (i.e. 459 körül - 424) athéni hadvezér
Khioszi Hippokratész görög matematikus